Hugh Griffith (1912–1980) walesi színész
 Hugh Griffith (1893–1974) kanadai pilóta